Открытый чемпионат Монтеррея по теннису 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий на рубеже зимы и весны в Монтеррее (Мексика) на хардовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. В 2019 году будет проходить с 1 по 7 апреля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*per team

Посев игроков 

 1 Рейтинг на 18 Марта 2019.
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
  Рената Сарасуа
  Жулиана Олмос
  Виктория Родригеc
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Мию Като
  Кристина Кучова
  Сюй Шилинь
  Беатрис Аддад Майя

Теннисистки, «лаки-лузеры»:
  Грета Арн
  Елена-Габриэла Русе

Ход турнира

Одиночный разряд

Финал

Основной турнир

Сетка 1

Сетка 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Мексика
Теннис
2019